Špokinė (hist. Skwarcówka) – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, 7 km na zachód od Kowalczuków, zamieszkana przez 7 ludzi.

W II Rzeczypospolitej należała do powiatu wileńsko-trockiego w województwie wileńskim.

Przypisy 

Miejscowości w gminie Kowalczuki